Židák může být: 
 hanlivá odvozenina slova Žid
 krajový název pro hřib žlutomasý
 název významného dubu u města Rožďalovice v okrese Nymburk
 české příjmení
 návesní rybník v Třebešicích